Hell ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Mare Nubium, im Inneren des Ringgebirges Deslandres, nahe dem westlichen Rand.
Der Kraterrand ist kaum erodiert, das Innere weist konzentrische Strukturen.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem österreichischen Jesuiten und Astronomen Maximilian Hell offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Hell auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)